Brusson ist der Name zweier Gemeinden:
 Brusson (Marne) im Département Marne, Frankreich
 Brusson (Aostatal) im Aostatal, Italien